Керей Едильбаев (; 1884 год — 1956) — заведующий конефермой колхоза «Кусем» Урдинского района Уральской области, Казахская ССР. Герой Социалистического Труда (1948).

Биография 
Едильбаев Керей родился в 1884 году в Урдинском районе Уральской области Казахской ССР в семье скотовода. Казах.

До Октябрьской революции 1917 года работал по найму у зажиточных сельчан.

Участник Гражданской войны.

С образованием местной сельскохозяйственной артели «Кусем» одним из первых вступил в неё и трудился рядовым колхозником. В 1939 году был назначен заведующим конефермы колхоза.

Опытный животновод Керей Едильбаев в короткий срок наладил дела на важном участке, лично обследовал все пастбища, закрепленные за конефермой, распределил их таким образом, чтобы кони круглый год имели свежий корм. Он умело организовал работников фермы на полное сохранение взрослого поголовья и жеребят, за короткий срок добился ликвидации заболеваний лошадей.

К началу Великой Отечественной войны поголовье лошадей в колхозе «Кусем» выросло вдвое.

В первые послевоенные годы 4-пятилетки (1946-1950) поголовье лошадей продолжало расти и в 1947 году было доведено до 800 голов, что в 14 раз превышало поголовье 1939 года, когда Керей Едильбаев принимал конеферму.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июля 1948 года «за получение высокой продуктивности животноводства в 1947 году при выполнении колхозом обязательных поставок сельскохозяйственных продуктов и плана развития животноводства» Едильбаев Керей удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали Серп и Молот.

После переименования в 1952 году колхоза в колхоз имени Кирова он продолжал заведовать конефермой до ухода на заслуженный отдых в 1954 году.

Ссылки 
Герои Социалистического Труда - казахстанцы / М. О. Джангалин (отв. ред.) и др. - Алма-Ата : Казахстан, 1970. Т.3